Txerepànovo (Novossibirsk), ciutat de la província de Novossibirsk, Rússia
 Txerepànovo (Perm), poble del territori de Perm, Rússia